Уильям Джонс — часто встречающееся имя, особенно в Уэльсе. Известные люди по имени Уильям Джонс: Джонс, Уильям (1675—1749) — британский математик, ввёл обозначение числа .
 Джонс, Уильям (1746—1794) — британский филолог, востоковед и переводчик, основатель Азиатского общества; первым заметил родство санскрита с древними европейскими языками; сын математика Уильяма Джонса.
 Джонс, Уильям Амброуз (1865—1921) — прелат Римско-католической церкви, 48-й епископ Пуэрто-Рико.
  (1906—1982) — американский боксёр-профессионал, известный как «Горилла» Джонс; чемпион мира.
 Джонс, Уильям Эдмондсон (1824—1864) — американский плантатор, генерал армии.